Blu-ray Disc Association (BDA) — группа компаний, отвечающая за разработку стандартов, продвижение и развитие Blu-ray дисков. Она пришла на смену организации Blu-ray Disc Founders и была основана 4 октября 2004 года. На данный момент ассоциация насчитывает более 90 членов.

Совет директоров 
 Dell
 Hewlett Packard
 Hitachi
 LG Electronics
 Mitsubishi Electric
 Panasonic (Matsushita Electric)
 Pioneer Corporation
 Royal Philips Electronics
 Samsung Electronics
 Sharp Corporation
 Sony Corporation
 Sun Microsystems
 TDK Corporation
 Thomson
 Twentieth Century Fox
 Walt Disney Pictures
 Warner Bros.

Ссылки 
 Официальный сайт Blu-ray Disc Association 

Международные организации по стандартизации
Оптические диски